Øerne kan have flere betydninger:

 Stednavne
 Øerne (Ebeltoft Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ebeltoft Sogn, Syddjurs Kommune
 Øerne (Tikøb Sogn) – en bebyggelse i Tikøb Sogn, Helsingør Kommune

 Anden definition
 Øerne: Danmarks øer generelt.
 Sjælland og øerne: Sjælland, Møn, Lolland-Falster og Bornholm
 Fyn og øerne: Fyn, Langeland, Tåsinge, Ærø og de øvrige øer i Det Sydfynske Øhav
 Øerne (regional enhed) – en Grækenlands regionale enheder

 Se også
 Østifterne